Impasse des Charpentiers peut désigner plusieurs voies, en particulier dans le Grand Est de la France (Bischwiller, Eschau, Thionville), et notamment :
 l'impasse des Charpentiers à Strasbourg.